Le Voleur de lumière peut désigner :
 Le Voleur de lumière,  de la série de bande dessinée Aria ;
 Le Voleur de lumière, film franco-germano-belgo-néerlando-kirghiz d'Aktan Arym Kubat, sorti en 2010.